Запрос «Дивный новый мир» перенаправляется сюда.
Brave New World ():
 «О дивный новый мир» («Прекрасный новый мир»; ) — антиутопический роман английского писателя Олдоса Хаксли (1932).
 Brave New World — музыкальный альбом британской хэви-метал группы Iron Maiden, вышедший в 2000 году.
 Brave New World — песня группы Motörhead с альбома Hammered, вышедшего в 2002 году.
 «Дивный новый мир» — четвёртый студийный альбом московской рок-группы Louna.
 «Дивный новый мир» — телевизионный сериал 2020 года.

См. также 
 Sid Meier’s Civilization V: Brave New World — второй официальный аддон компьютерной игры Sid Meier’s Civilization V.